Der Eismann kommt steht für:

 Der Eismann kommt (Schauspiel) (The Iceman Cometh), Schauspiel von Eugene O’Neill (1939)
 Der Eismann kommt (1960) (The Iceman Cometh), US-amerikanischer Film von Sidney Lumet 
 Der Eismann kommt (1968), deutscher Fernsehfilm von Günter Gräwert